

Codici 
 A11 – codice ECO della partita inglese, apertura degli scacchi

Strade 
 A11 – autostrada austriaca Villaco – tunnel delle Caravanche (Slovenia)
 A11 – autostrada francese A10 dopo il casello di Saint-Arnoult – Nantes
 A11 – autostrada tedesca Berlino – Nadrensee
 A11 o Firenze-Mare – autostrada italiana Firenze – Pisa Nord
 A11 – strada lituana
 A11 – autostrada portoghese Apúlia – Amarante

Altro 
 A11 – tomba dell'Antico Egitto parte delle Tombe dei Nobili